Не путать с дворянским родом Далматовы.

Долматовы-Карповы (Далматовы-Карповы) — древний русский дворянский род, Рюриковичи, утратившая княжеский титул, ветвь рода Карповых.

Род внесён в Бархатную книгу.

Происхождение 
Согласно родословным, род является ветвью князей Фоминских и Березуйских. Константин Юрьевич, князь Фоминский и Березуйский, имел троих сыновей — Фёдора Красного, Фёдора Слепого и Фёдора Меньшого. Вероятно, все трое служили великим князьям Московским. Родословные указывают у Фёдора Слепого одного сына, Андрея Коробья, единственный сын которого, Фёдор Коробьин, в 1-й четверти XV века уехал на службу к великому князю Тверскому. Он оставил двоих сыновей. Из них Семён Бокей стал родоначальником Бокеевых, а Карп — Долматовых-Карповых.

История рода 
Точно не установлено, какое именно положение Фёдор и его сыновья занимали при дворе великого князя Тверского. Однако незадолго до упразднения великого княжества Тверского «многие тверские бояре и дети боярские испытывая обиды и притеснения от москвичей и не находя защиты от своего князя, стали уезжать в Москву и бить челом о принятии их на службу».

Среди перешедших на московскую службу летописи (1475/1476) упоминают Ивана, Фёдора и Семёна Карповых и Василия Бокеева. Хотя Семён Карпов вместе с Василием Бокеевым упоминаются, как воеводы во время похода на Вятку (1488—1489), но никто из выехавших до думских чинов не дослужился. Однако в следующих поколениях удалось продвинуться потомкам старшего из Карповых — Ивана Фёдоровича Карпова. Фёдор Иванович Карпов († 1530) вместе с братьями Никитой и Семёном упоминаются, как постельничие Ивана III, в походе на Новгород (1495). Фёдор Иванович упоминается как окольничий (1516—1517), а его бездетный брат Никита Иванович († 1532) стал окольничим (1522). Фёдор Иванович — наместник в г. Юрьеве-Польском (1519), стал первой фигурой в восточной дипломатической службе России (1520-е).

Были в думе и двое старших сыновей Фёдора Ивановича. Иван Фёдорович Большой († 1554) (по другой версии — Иван Фёдорович Меньшой) был боярином великой княгини (1547), а его брат Долмат Фёдорович Карпов († 1571), окольничий (1548—1565), воевода сторожевого полка, в числе других был основателем города Свияжска (1551), участвовал в полоцком походе (1562), «по весне послан в Астрахань на годование <..> с детьми», воевода в Астрахани (1570—1571). Его потомки усвоили родовое прозвание Долматовы-Карповы.

Многие представители рода во второй половине XVI века упоминаются, как воеводы и наместники, однако после смерти Долмата никто до думских чинов не дослужились.

Только в XVII веке двое представителей рода попали в думу. Лев Иванович Долматов-Карпов († 1643), упоминается, как окольничий (1627—1640), а его племянник Фёдор Борисович из стольников (1627—1640), пожалован в окольничие (1640), боярин царя Алексея Михайловича (1649—1658) , участвовал в кампании (1660) во время войны с Польшей. После его смерти род Долматовых-Карповых угас († 1660).

В XVII столетии Долматовы-Карповы владели поместьями в Коломенском уезде.

Описание герба 
На щите, имеющем серебряное поле, изображена чёрная пушка на золотом лафете, поставленном на траве, и на пушке сидит райская птица. Щит покрыт мантиею и шапкою, принадлежащими Княжескому достоинству.

Как шапка, так и мантия Княжеские дворянскому роду Карповых присвоены потому, что род дворян Карповых происходит от Князей Смоленских, как ниже сего означено, и имеет Герб Смоленских Князей. Герб рода Карповых внесен в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 12.

Генеалогия

Происхождение от Фоминско-Березуйских князей 

 Юрий Константинович, князь фоминский и Ржевский
 Константин Юрьевич, князь Фоминский и Березуйский
 Фёдор Константинович Красный (ок. 1300 — 5 марта 1387), князь Фоминский и Березуйский; жена: Евпраксия Фёдоровна, дочь смоленского князя Фёдора Святославича
 Михаил Фёдорович Крюк, боярин
 Борис Михайлович Крюков, боярин
  Иван Михайлович Крюков, боярин
 Иван Фёдорович Собака, боярин
  Травины, Скрябины, Осокины, Пырьевы
 Борис Фёдорович Вепрь
  Василий Борисович Вепрев
  Фёдор Васильевич Вепрев
  Иван Фёдорович Уда, боярин
 Фёдор Константинович Средний, князь Фоминский и Березуйский
  Андрей Фёдорович Коробья
  Фёдор Андреевич Коробьин
 Семён Фёдорович Бокей
  Бокеевы
  Карп Фёдорович
  —> Карповы и Долматовы-Карповы
  Фёдор Константинович Меньшой (ум. 1-я половина XIV века), князь Фоминский, Березуйский и Ржевский
 Василий, князь Козловский
  князья Козловские
 Фёдор Фёдорович (ум. 1348), князь Ржевский
  Ржевские
  Иван Фёдорович Толбуга
  Толбузины
  Фёдор Юрьевич, князь Ржевский
 Борис Фёдорович
  Александр Борисович Поле (ум. после 1401), боярин в 1389
  Полевы
  Остафий Фёдорович
  Иван Остафьевич Еропка
  Еропкины

Карповы и Долматовы-Карповы 

 Карп Фёдорович
 Иван Карпович
 Фёдор Иванович Карпов (ум. в 1529/1530), окольничий в 1516/1517
 Иван Фёдорович Большой Карпов (ум. 1553/1554), боярин великой княгини в 1547/1548
 Долмат Фёдорович Карпов (ум. 1570/1571), окольничий в 1548/1549 году, воевода
 Михаил Долматович Карпов (ум. после 1578), воевода
  Никита Михайлович Карпов (ум. после 1577), стольник в 1577
  Иван Долматович Карпов (ум. после 1584), воевода
 Лев Иванович Долматов-Карпов (ум. 1643), окольничий в 1626, воевода
 Борис Иванович Долматов-Карпов (ум. после 1607), дворянин московский в 1607
  Фёдор Борисович Долматов-Карпов (ум. 1660), стольник, окольничий с 1645, боярин в 1658, воевода
  Леонтий Иванович Долматов-Карпов (ум. после 1606), стряпчий в 1606
 Иван Фёдорович Меньшой Карпов
  Василий Фёдорович Карпов
 Никита Иванович Карпов (ум. 1531/1532), оружничий в 1515/1516, окольничий с 1522/1523, 1-й судья в Посольском приказе
 Семён Иванович Карпов
  Иван Иванович Карпов
 Фёдор Карпович
  Карповы
  Семён Карпович, воевода
  Карповы

Примечания

Литература 
 
 
 Род Фоминских князей и Березуйских от князя Констянтина Березуйского. Глава 33. — Родословная книга по списку князя М. А. Оболенского. В кн.:Памятники истории русского служилого сословия/ Составитель А.В, Антонов. М.: Древлехранилище, 2011. С.123-124.